Johannes Campanus ist der Name folgender Personen:

 Johannes Campanus (um 1220–1296), italienischer Astronom, Mathematiker, Astrologe und Arzt, siehe Campanus von Novara
 Johannes Campanus (um 1500–um 1575), Theologe und Täufer, siehe Johann Campanus
 Iohannes Campanus Wodnianus (1572–1622), böhmischer Schriftsteller, Komponist und Rektor der Karls-Universität Prag, siehe Jan Campanus Vodňanský
 Johannes Antonius Campanus (1429–1477), italienischer Humanist und Bischof, siehe Giovanni Antonio Campano